Gminy w USA:
 Four Mile (ang. Four Mile Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Wayne
 Four Mile (ang. Four Mile Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Polk